Il singolare del Kremlin Cup 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Anastasija Myskina era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 7–5, 6–0 Elena Dement'eva.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amélie Mauresmo (ritiro a causa di un infortunio all'adduttore sinistro)
  Lindsay Davenport (semifinali)
  Anastasija Myskina (campionessa)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)

  Elena Dement'eva (finale) 
 Vera Zvonarëva (quarti di finale) 
 Venus Williams (quarti di finale) 
 Nadia Petrova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2004